Friedrichsthal (Saarland) : ciutat alemanya de Saarland
 Friedrichsthal (Turíngia) : municipi alemany de Turíngia
 Narsarmijit (antigament Friedrichsthal) : població danesa de Groenlàndia
 Emanuel von Friedrichsthal (1809 – 1842) : Botànic i arqueòleg austríac